Рубинштейн  () — еврейская фамилия.

Известные носители

А 
 Рубинштейн, Абрам Михайлович (1909—1955) — советский химик-неорганик, лауреат Сталинских премий (1946, 1951).
 Рубинштейн, Акиба Кивелевич (1880—1961) — польский шахматист.
 
 Рубинштейн, Амнон (род. 1931) — израильский политик, занимал министерские должности.
 Рубинштейн, Антон Григорьевич (1829—1894) — русский пианист, композитор, педагог, основатель Санкт-Петербургской консерватории.
 Рубинштейн, Ариэль (род. 1951) — израильский экономист, профессор.
 Рубинштейн, Артур (1887—1982) — польско-американский пианист.

Б 
 Рубинштейн, Бертран Иосифович (1923—2017) — советский железнодорожник.
 Рубинштейн, Борис Моисеевич (1902—1937) — советский правовед-цивилист.

Г 
  (1923—2004) — советский и российский математик, доктор физико-математических наук, профессор.
 Рубинштейн, Георгий Михайлович (1926—2016) — российский химик, один из создателей галлиевой промышленности в России и Китае.
 Рубинштейн, Герман Рафаилович (1871—1955) — российский и советский пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор.

Д 
  (1920—1999) — профессор, кандидат физико-математических наук, известный ученый-методист.
 Рубинштейн, Дагмар Рубиновна (более известна под фамилией Нормет; 1921—2008) — эстонская писательница, сценарист и переводчица.
 Рубинштейн, Джон (род. 1946) — американский актёр, режиссёр и композитор.
 Рубинштейн, Джонатан (род. 1956) — один из разработчиков iPod, исполнительный директор компании Palm.

Е 
 Рубинштейн, Ева (род. 1933) — американская балерина, актриса, фотограф.
 Рубинштейн, Евгения Самойловна (1891—1981) — советский климатолог.
 Рубинштейн, Ефим Вольфович (1947—2012) — молдавский театральный режиссёр, главный режиссёр Театра драмы и комедии в Тирасполе.

З 
 Рубинштейн, Зельда (1933—2010) — американская актриса и правозащитник.

И 
 Рубинштейн, Ида Львовна (1883—1960) — российская танцовщица и актриса.
 Рубинштейн, Иосиф Адольфович (1847—1884) — немецкий пианист.
 Рубинштейн, Исаак (1888—1945) — главный раввин Вильнюса (1928—1940).

Л

М 
 Рубинштейн, Матвей Моисеевич (1878—1953) — советский учёный-психолог.
 Рубинштейн, Модест Иосифович (1894—1969) — советский экономист и общественный деятель.
 Рубинштейн, Моисей Матвеевич (1878—1953) — русский и советский философ, психолог и педагог.

Н

Р 
 Рубинштейн, Ревекка Ионовна (1899—1982) — советский египтолог, автор научно-популярных книг для школьников по древней истории.
 Рубинштейн, Ричард (1924—2021) — американский богослов.
 Рубинштейн, Роман Юльевич (род. 1996) — белорусский баскетболист.
 Рубинштейн, Ронен (род. 1993) — американский актёр, защитник окружающей среды и гражданский активист.

С 
 Рубинштейн, Сергей Леонидович (1889—1960) — советский психолог и философ.
 Рубинштейн, Софья Григорьевна (1841 или 1843 ― 1919) — русская камерная певица и педагог.
 Рубинштейн, Сусанна Яковлевна (1911—1990) — советский психолог.

Ф 
 Рубинштейн, Фаннина Борисовна (Галле; 1879—1963) — немецкий историк и социолог.

Э 
 Рубинштейн, Элена (1871—1965) — американская предпринимательница.
 Рубинштейн, Эльяким (род. 1947) — израильский юрист, генеральный прокурор Израиля, позднее — член Верховного суда.

Ю 
 Рубинштейн, Юрий Соломонович (1903—1971) — архитектор.

Я 
 Рубинштейн, Яков Евсеевич (1900—1983) — советский коллекционер.

Псевдонимы 
 Важдаев, Виктор Моисеевич (настоящая фамилия Рубинштейн; 1908—1978) — детский писатель, сказочник.
 Рунин, Борис Михайлович (настоящее имя Борис Моисеевич Рубинштейн; 1912—1994) — советский журналист, публицист, литературный критик.
 Штейн, Александр Петрович (настоящая фамилия Рубинштейн, 1906—1993) — советский драматург.

См. также 
 Рубинштейн, Неразберипоймёшь — персонаж романа «Заводной апельсин».
 Улица Рубинштейна

Примечания